Рабочий Городок — остановочный пункт Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги, находящийся в городе Ростове-на-Дону.

Грузовые и пассажирские составы проходят здесь без остановок, останавливаются только электропоезда. И у ускоренных и у обычных электропоездов здесь фиксированная остановка (как и на других о.п. города) — 1 минута.

Станция принимает электропоезда на Лихую, Усть-Донецкую, а также по программе «Городская электричка» обслуживает электрички Ростов — Кизитеринка — Ростов.

Платформа оборудована специальными пешеходными переходами со звуковыми сигналами, что гораздо снизило смертность на жд. Следует отметить, что на перегоне Зоологический сад — Ростов-Товарный каждый год поезда сбивают большое число людей, это обусловлено тем, что данный перегон делит город на две части, которые людям необходимо пересекать. Но зачастую люди сооружают несанкционированные переходы и переходят пути в неположенных местах, что и является причиной смертей. В последнее время, это удалось сократить.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Ростовской области

Примечания

Ссылки 
 Железнодорожная станция Рабочий городок
 Остановочный пункт Рабочий городок (Ростов-на-Дону)

Станции Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Ростова-на-Дону